Giovanni Maria Artusi – compositore italiano
 Giovanni Artusi Canale – scultore